Сухой Ромен () — правый приток Ромена, расположенный на территории Конотопского района (Сумская область, Украина).

География 
Длина — 13 км. На протяжении всей длины русло реки маловодное и пересыхает, сильно-извилистое. Есть комплекс прудов и озёр. Долина занята лесополосами.

Берёт начало юго-восточнее села Турутино. Река в верховье течёт на северо-восток, далее — на восток. Впадает в водохранилище Ромен на реке Ромен (на 106-м км от её устья) на восточной окраине села Пекари.

Притоки (от истока к устью): безымянные ручьи

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

 Турутино
 Юровка
 Пекари

Примечания

Источники 
 
 
 

Притоки Ромена
Реки Сумской области